Fränkisch bezeichnet: 

 die Dialekte in der Region Franken, sprachwissenschaftlich ostfränkische Dialekte genannt
 in der Linguistik eine Gruppe relativ uneinheitlicher Sprachen von Südafrika und den Niederlanden über das Rheinland, das Maintal bis ins Fichtelgebirge, siehe fränkische Sprachen
 den Kochstil und kulinarische Spezialitäten der bayerischen Region Franken, siehe Fränkische Küche
 das historische Fränkische Reich betreffende Zusammenhänge

Siehe auch:
 Francique